

Teatro 
La regina di Saba (La reine de Saba) – grand opéra di Charles Gounod del 1862.
La regina di Saba (Die Königin von Saba) – opera di Karl Goldmark del 1875.

Cinema 
La regina di Saba (The Queen of Sheba) – film diretto da J. Gordon Edwards nel 1921.
La regina di Saba – film diretto da Pietro Francisci nel 1952.